Gliniana Góra - wieś w województwie śląskim.
 Gliniana Góra - wzniesienie w Sopocie.
 Góra Gliniana - wzniesienie w Gdańsku.